Als Frieden von Berlin bezeichnet man folgende Friedensschlüsse:
 Frieden von Berlin (1742) – zwischen Preußen und Österreich über die Beendigung des Ersten Schlesischen Krieges.
 Frieden von Berlin (1850) – Friedensschluss vom 2. Juli 1850 zwischen Preußen und Dänemark über die Beendigung des Schleswig-Holsteinischen Krieges.
Siehe auch:

 Berliner Vertrag